Камилл () — мужское имя древнеримского происхождения.

 Когномен в роде Фурии:
 Марк Фурий Камилл — римский политический деятель.

См. также 
 Камиль
 Камиллы — в Древнем Риме мальчики и девочки, прислуживавшие при жертвоприношении.
 Камилла
 Камилла (имя)
  — город в округе Онондага штата Нью-Йорк.